Bunker van Seyss-Inquart (Apeldoorn), bunker aan de Loolaan in Apeldoorn
 Bunker van Seyss-Inquart (Wassenaar), bunker op landgoed Clingendael in Wassenaar